È nota soprattutto per aver interpretato Stella Deems in numerose produzioni inglesi del musical Follies, tra cui quelle in scena a Wythenshawe nel 1985, a Londra nel 1987 e nel 2007 e a Leicester nel 1994. Ha recitato anche in altri musical, tra cui Oliver! (Londra, 1983), Nine (Londra, 1992), Annie Get Your Gun (Londra, 1992), Carousel (Londra, 1993) e Chicago (Londra, 1997).

Filmografia parziale

Televisione 
 Coronation Street - serie TV, 77 episodi (1972, 1976, 1981-1982, 1999)
 Crown Court - serie TV, 1 episodio (1976)
 The Practice - Professione avvocati - serie TV, 1 episodio (1986)
 Taggart - serie TV, 1 episodio (1993)
 Peak Practice - serie TV, 1 episodio (2000)
 Brookside - serie TV, (2000-2003)
 Valle di luna - soap opera, 1,065 episodi (2003-2020)

Collegamenti esterni 
 

Cantanti da musical
Attori televisivi britannici
Attori teatrali britannici